Rhode kan som auktorsförkortning betyda:

 Birgit E. Rhode
 Johann Gottlieb Rhode

Robotskapade auktorsförkortningar